

Wydarzenia 

 25 sierpnia-listopad – bunt w Babilonie przeciwko królowi Persji Dariuszowi Wielkiemu; Araka, syn Haldity, ogłosił się królem Babilonii jako Nabuchodonozor IV.

Zmarli 
 27 listopada - Nabuchodonozor IV, samozwańczy król Babilonii od sierpnia 521 p.n.e.